Pricker steht für:

 anderer Name für einen Marlspieker
 The Pricker, Landspitze von Albatross Island, Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Bricker